A corazón abierto puede referirse a:
 A corazón abierto (telenovela colombiana), telenovela colombiana, versión de Grey's Anatomy.
 A corazón abierto (telenovela mexicana), telenovela mexicana, también versión de Grey's Anatomy.
 A corazón abierto (programa de televisión), programa español de televisión de la cadena Telecinco.
 A corazón abierto (álbum), 11.º álbum de estudio del cantante mexicano Alejandro Fernández.
 A corazón abierto (libro) (2001), libro del escritor chileno Juan Pablo Sutherland.